Села:
 Лехнівка — Київська область, Баришівський район
 Лехнівка — Хмельницька область, Ярмолинецький район